Discodoris notha är en snäckart som beskrevs av Bergh 1877. Discodoris notha ingår i släktet Discodoris och familjen Discodorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
notha